Сарос 144 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 70 затемнень. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 11 квітня 1736 і досягла кільцеподібних затемнень 7 липня 1880 року. Повні та гібридні затемнення в ній відсутні. Серія закінчиться частковим затемненням 5 травня 2980 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 144 на сайті НАСА

Сарос